Озансой — турецкая фамилия ().

Известные носители:

 Озансой, Али Фаик (1876—1950) — турецкий поэт, прозаик, политик, государственный деятель.
 Озансой, Халид Фахри (1891—1971) — турецкий писатель, поэт, журналист, драматург, литературный критик, педагог.